Piotr I Wielki (1672–1725)
 Piotr II Romanow (1715–1730)
 Piotr III Romanow (1728–1762)
Piotr Nikołajewicz Romanow (1864–1931)